Li(f)e − czwarty studyjny album rapera Sage Francisa wydany 11 maja 2010 roku przez wytwórnię ANTI-.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Sage Francisa
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2010